Vinohrady, Prága egyik városrésze
Vinohrady temető Prága Vinohrady városrészében található temető
Vinohrady nad Váhom, Szentharaszt, község Szlovákiában